Little Sioux peut faire référence à :

 Little Sioux, une rivière américaine.
 Little Sioux, une ville du comté de Harrison, en Iowa, aux États-Unis.
 , un camp de scouts à Little Sioux (Iowa).

Homonymie de toponyme